Alte Brennerei steht für
Alte Brennerei Schwake Ennigerloh 
Naturparkzentrum „Alte Brennerei“, Rabenstein, Fläming

Siehe auch:
 Alte Hausbrennerei